Sidi Jaber är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Beni-Mellal och regionen Tadla-Azilal, i den nordöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Sidi Jaber ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi Jaber är platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Tassemit,  meter över havet,  km sydost om Sidi Jaber. Runt Sidi Jaber är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Béni Mellal,  km sydost om Sidi Jaber. Trakten runt Sidi Jaber består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tadla-Azilal